Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2008 vond plaats van 25 februari tot en met 1 maart 2008 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de achtste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2008. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Émilie Loit was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Flavia Pennetta uit Italië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Française Alizé Cornet in drie sets. Pennetta wist voor de tweede keer het toernooi van Acapulco op haar naam te schrijven, na een eerdere winst in 2005. Het was haar zesde WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Lourdes Domínguez Lino en Arantxa Parra Santonja waren als tweede geplaatst. Zij wonnen hun openingspartij, maar meldden zich voor de tweede ronde af wegens een voetblessure van Domínguez Lino.

Het eerste reekshoofd, Maria Elena Camerin en Flavia Pennetta, bereikte de halve finale.

Het ongeplaatste Spaanse duo Nuria Llagostera Vives en María José Martínez Sánchez won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Tsjechische koppel Iveta Benešová en Petra Cetkovská in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Llagostera Vives had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Martínez Sánchez vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Acapulco 2008
Acapulco